

Прізвище 

 Кендалл Кросс — американський борець вільного стилю
 Марсія Кросс — американська акторка
 Мартін Кросс — британський веслувальник

Див. також 
 Крос